

Historia 
Crossroads – kryptonim serii testów z użyciem broni nuklearnej przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone na atolu Bikini w lecie 1946 roku.

Muzyka 
 Crossroads (album) – czwarty album belgijskiego zespołu Sylver wydany w 2006 r.
 Best Of: Cross Road – album kompilacyjny Bon Jovi
 Crossroads – album Tracy Chapman
 Crossroads – singel Avenged Sevenfold
 Crossroads – singel Rush
 Crossroads – singel z albumu Disraeli Gears grupy Cream

Seriale 
 Crossroads – brytyjski serial telewizyjny z lat 1964–1988 i 2001–2003
 Crossroads – 5 odcinek serialu Kompania braci
 Crossroads – 4 odcinek 4 serii serialu Gwiezdne wrota

Filmy 
 Crossroads – chiński film Zhao Dana z 1937 roku
 Crossroads – amerykański film z 1942 roku
 Crossroads – amerykański film krótkometrażowy z 1979 w reżyserii Bruce’a Connera
 Crossroads – (pol. Na rozdrożu lub Zaginiony Blues) amerykański dramat w reżyserii Waltera Hilla z 1986 roku
 Crossroads – Dogonić marzenia – amerykańska komedia z 2002 z Britney Spears w roli głównej
 Crossroads – amerykańsko-filipiński dramat z 2008 roku

Zobacz też 
 Cross
 Cross Roads